Kabinett Bernstorff steht für:

 Kabinett Bernstorff I
 Kabinett Bernstorff II